Maria Antónia de Bragança é um nome comum a várias infantas da casa real portuguesa:

 Maria Antónia de Bragança, Duquesa de Parma (1862-1959), filha de Miguel I de Portugal.
 Maria Antónia de Bragança (1903-1973), filha de Miguel II de Bragança.

Ver também 
 Maria de Portugal
 Maria Ana de Bragança
 Maria Ana Josefa de Bragança
 Maria Francisca de Bragança
 Maria Isabel de Bragança
 Maria Teresa de Bragança

Desambiguação
Família real portuguesa